Furtun ibn Llop fou un noble andalusí de la família musulmana dels Banu Qassi, fill de Llop ibn Muhàmmad, valí de Lleida i germà de Muhàmmad ibn Llop ibn Muhàmmad.

Muhàmmad al-Tawil, senyor d'Osca i antic rival del seu pare, Llop ibn Muhàmmad, li prengué l'herència i es va convertir en valí de Lleida el 907.

Referències 

Banu Qassi